Smithereens — третий (четвертый с учётом Pink Season, вышедшего под псевдонимом Pink Guy) студийный альбом Джорджа Миллера под псевдонимом Joji. Пластинка вышла 4 ноября 2022 на лейбле Warner Record. Ей предшествовали синглы «Glimpse of Us» и «Yukon (Interlude)».

Синглы 
«Glimpse of Us» был выпущен как лид-сингл с Smithereens 10 июля 2022 года. Впоследствии песня возглавила чарты Австралии и Новой Зеландии. «Yukon (Interlude)» был выпущен как второй сингл одновременно с официальным анонсом альбома 26 августа 2022 года.

Список композиций 
Альбом разделен на два диска или части, по пять треков на первом «диске» и четыре на втором.

Примечания 

Альбомы 2022 года
Альбомы Joji
Альбомы 88rising